USS Alert je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alert (1803) 
 USS Alert (1861) 
 USS Alert (1896) 
 USS Alert (AS-4) 
 USS Alert (SP-511)

Alert